Обріггайм — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.
 Обріггайм — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.